Název Podhořany má více sídel:
 Podhořany, část obce Nelahozeves v okrese Mělník
 Podhořany u Ronova, obec v okrese Chrudim
 Podhořany u Nových Hradů, část obce Leština v okrese Ústí nad Orlicí

Externí odkazy